Драгич (, ) — южнославянская фамилия, распространена в Словении, Сербии, Хорватии.

Известные носители 
 Драгич, Горан (род. 1986) — словенский профессиональный баскетболист, выступает за клуб НБА «Финикс Санз» и национальную сборную Словении.
 Драгич, Далибор (род. 1972) — боснийский серб, футболист.
 Драгич, Зоран (род. 1989) — словенский профессиональный баскетболист, выступает за клуб «Малага» и национальную сборную Словении.
 Драгич, Неделько (род. 1936) — хорватский кинорежиссёр-аниматор и художник-карикатурист.
 Драгич, Предраг (род. 1945) — сербский писатель.
 Драгич, Симица (1910—1943) — югославский столяр, партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.